Гекльберри Финн — персонаж нескольких произведений Марка Твена.

Фильмы 
  — американский фильм 1920 года.
 «Гекльберри Финн» — американский фильм 1931 года.
 «Гекльберри Финн» — американский фильм 1974 года.
  — американский фильм 1975 года.

См. также 
 Приключения Гекльберри Финна (значения)
 «Приключения Гека Финна» — американский фильм 1993 года.
  — американский сериал 1968 года.
 «Гекльберри Финн и его друзья» — канадский сериал 1979 года.
 Том Сойер (значения)